Cadeby (Leicestershire), een plaats in Engeland
 Cadeby (Lincolnshire), een plaats in Engeland
 Cadeby (South Yorkshire), een plaats in Engeland